Ultraperifere regio,  een overzees gebiedsdeel van een lidstaat van de Europese Unie
Unie voor Reële Politiek (Unia Polityki Realnej), een Poolse politieke partij
Unie van Polen in Roemenië "Dom Polski" (Uniunea Polonezilor din România "Dom Polski"), een Roemeense politieke partij
Universiteit van Puerto Rico 
Urgentie Programma Randstad
Union populaire républicaine, Franse politieke partij, gesticht en voorgezeten door François Asselineau